Bresgen ist der Familienname folgender Personen:

 August Bresgen (1888–1987), deutscher Maler
 Cesar Bresgen (1913–1988), österreichischer Komponist
 Franz Bresgen (1815–1895), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Hermann Bresgen (1883–1955), preußischer Landrat und Regierungspräsident
 Johann Bresgen (1884–1974), deutscher Politiker (CDU)
 Maximilian Bresgen (1850–1915) deutscher HNO-Arzt
 Paul Bresgen (1920–1984), deutscher Politiker (SPD), nordrhein-westfälischer Landtagsabgeordneter